Aglarond est un pays fictif des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Algarond est un royaume autocrate situé au sud-ouest de l'Inaccessible orient et dirigé par la reine-sorcière, la Simbule. Sa capitale est Velprintalar.

Géographie 
C'est une péninsule bordée à l'ouest par la mer des Étoiles Déchues et Altumbel, et à l'est par Thay. La plupart des terres sont couvertes par le bois de Yuir.

Région des Royaumes oubliés